Тезе́-Сен-Марте́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на схід від Парижа, 26 км на південь від Меца, 25 км на північ від Нансі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 74 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 207,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тезе-Сен-Мартен на сайті французького Національного інституту географії
 Тезе-Сен-Мартен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тезе-Сен-Мартен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тезе-Сен-Мартен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тезе-Сен-Мартен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мерт і Мозель

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мерт і Мозель